Dörpe ist der Name von geographischen Objekten:

in Nordrhein-Westfalen:
 Dörpe (Hückeswagen), Hofschaft in Hückeswagen, Oberbergischer Kreis
 Dörpe (Radevormwald), in der Wuppertalsperre versunkene Ortschaft im Stadtgebiet von Radevormwald, Oberbergischer Kreis
 Dörpe (Wupper), linker Zufluss der Wuppertalsperre durch die Dörpe-Vorsperre nahe Dörpmühle, kreisfreies Remscheid

in Niedersachsen:
 Dörpe (Coppenbrügge), Ortsteil des Fleckens Coppenbrügge, Landkreis Hameln-Pyrmont